Svéd nyelv, indoeurópai nyelvcsaládba tartozó skandináv germán nyelv
Svéd nép
Svédország